Iman – nome proprio di persona arabo maschile e femminile
Iman – modella e attrice somala
Chanel Iman – supermodella statunitense
 Iman – vecchio nome del fiume russo Bol'šaja Ussurka